Га́тчина может означать:

 Гатчина — город в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Гатчина — военный аэродром.
 Гатчинка — река в гатчинском районе Ленинградской области
 «Гатчина» — музей-заповедник.
 «Гатчина» — футбольный клуб.
 «Гатчина» — газета, издававшаяся в Гатчине в 1913—1916 гг.

Примечания